Dinko Šakić (1904.), liječnik, antifašistički borac
Dinko Šakić (1921.), zapovjednik ustaškog logora u Jasenovcu